Нэнси Кресс (; род. 20 января 1948) — американская писательница. Обладательница премий «Хьюго» и «Небьюла».

Биография 
Родилась 20 января 1948 в Буффало, штат Нью-Йорк. После окончания университета штата Нью-Йорк работала учительницей начальных классов. В 1973 г. переехала в Рочестер, в 1973-1984 гг. была замужем за Майклом Джозефом Крессом. У нее родились два сына: Кевин Майкл и Брайан Стивен Крессы. В 1998-2002 гг. была замужем за писателем-фантастом Чарльзом Шеффилдом.

В 1976 опубликован первый рассказ «Жители Земли». В 1981 выходит её первый роман «Принц утренних колоколов». С 1990 переходит к жанру фантастики, написав повесть «Испанские нищие».

Произведения 
 Вдалеке от всех они зажигают звёзды / Out of All Them Bright Stars (1985) (премия Небьюла)
 Испанские нищие / Beggars in Spain (1991) (премии Хьюго и Небьюла)
 Цветы тюрьмы Аулит / The Flowers of the Aulit Prison (1996) (премия Небьюла)
 Вероятностная Луна / Probability Moon (2000)
 Вероятностное Солнце / Probability Sun (2001)
 Вероятностный Космос / Probability Space (2002) (Мемориальная Премия Джона Кэмпбелла)
 Fountain of age (2007) (премия Небьюла)
 Нексус Эрдмана / The Erdmann Nexus (2009) (премия Хьюго)
 After the Fall, Before the Fall, During the Fall (2012) (премия Хьюго, Локус)
 Yesterday’s Kin (2014) (премия Небьюла, Локус)

Примечания

Ссылки 
 Нэнси Кресс
 Библиография на сайте Лаборатория Фантастики

Персоналии по алфавиту
Писатели США
Английские писатели
Родившиеся в 1948 году
Родившиеся 20 января
Википедия:Биографии современников
Лауреаты премии «Хьюго»
Лауреаты премии «Небьюла»
Лауреаты мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла
Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Платсберге